Деражня — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Деражня — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Украина 
 Деражня — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Деражня — город в Деражнянском районе Хмельницкой области.